

Sigle 
Variable compression ratio  – rapporto di compressione variabile
Video Cassette Recording  – standard di videoregistrazione su videocassetta sviluppato dalla Philips
Videocassette recorder  – videoregistratore a videocassette

Codici 
 VCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carora (Venezuela)

Musica
 VCR – gruppo punk rock
 VCR – singolo dei The xx del 2010